Bacht ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bacht (1910–1986), deutscher katholischer Theologe und Jesuit
 Michael Bacht (* 1947), deutscher bildender Künstler